accumulator: opslagmedium, voor de opslag van materie, energie of informatie
 oplaadbare batterij
 loodaccu
 lithium-ion-accu
 lithium-ion-polymeer-accu
 LFP-accu (LiFePO4) 
 natrium-ion-accu
 nikkel-cadmium-accu
 nikkel-waterstof-accu
 natrium-zwavelaccu
 accupack: een samenstelling van meerdere accu's

Andere betekenissen:
 AKKU, een Nijmeegse studentenvakbond.
 De Accu: Nederlandse berichten van de B(etrouwbare).B(erichten).C(entrale)., een ondergronds blad uit Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog